Cerophytum är ett släkte av skalbaggar. Cerophytum ingår i familjen Cerophytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cerophytum